Comuni nella regione dell'Alta Francia
 Noyelles-en-Chaussée – comune nel dipartimento della Somme
 Noyelles-Godault – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Noyelles-lès-Humières – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Noyelles-lès-Seclin – comune nel dipartimento del Nord
 Noyelles-lès-Vermelles – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Noyelles-sous-Bellonne – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Noyelles-sous-Lens – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Noyelles-sur-Escaut – comune nel dipartimento del Nord
 Noyelles-sur-Mer – comune nel dipartimento della Somme
 Noyelles-sur-Sambre – comune nel dipartimento del Nord
 Noyelles-sur-Selle – comune nel dipartimento del Nord
 Pont-Noyelles – comune nel dipartimento della Somme

Altro 
 Cantone di Noyelles-sous-Lens – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Lens